Video Brinquedo, anche conosciuta come Toyland, è stata un'azienda brasiliana, che aveva sede a San Paolo, in Brasile. Essa era nota per i suoi film d'animazione mockbuster, direct-to-video. La compagnia fu  inoltre accusata di plagiare film prodotti da altre case cinematografiche, come Pixar o DreamWorks.

Storia
Per i primi sette anni, la società ha distribuito in home video episodi di serie televisive come Sonic X e Little Lulu nel mercato brasiliano.

Una delle prime distribuzioni dello studio era un cartone chiamato United Submarine; questo titolo, venduto in pochi paesi, fu criticato da alcuni per le analogie col film Alla ricerca di Nemo, come la presenza di un pesce pagliaccio e una storia incentrata sul rapporto padre-figlio. Dalla enorme quantità di vendite che l'azienda ha avuto sul cartone animato, Video Brinquedo decise di iniziare non solo a distribuire i cartoni animati, ma anche di crearne dei propri.

I primi film d'animazione di Video Brinquedo erano in animazioni tradizionali, sulla base di fiabe e classici come Pinocchio e I tre porcellini, successivamente le produzioni si avvalsero dell'utilizzo della computer grafica. Il primo film in questione è The Little Cars (portoghese: Os Carrinhos), vagamente basato sul film Cars - Motori ruggenti della Pixar, che ha venduto 3 000 copie in oltre 12 paesi.

Grazie a ciò, la Video Brinquedo si dedicò alla produzione di film in grafica computerizzata sulla scia del successo di film di altre case di produzione, principalmente rivolti a un pubblico infantile.

Filmografia parziale
Il titolo tra parentesi indica il film da cui plagia.

The Little Cars: The Great Race (Cars - Motori ruggenti)
The Little Cars 2: Rodopolis Adventures
Ratatoing (Ratatouille)
Gladiformers (Transformers)
The Little Cars 3: Fast and Curious 
The Little Panda Fighter (Kung Fu Panda)
Tiny Robots (WALL•E)
Little Princess School (Principesse Disney)
The Little Cars 4: New Genie Adventures
Little Bee (Bee Movie)
Gladiformers 2
Little & Big Monsters (Mostri contro alieni)
What's Up?: Balloon to the Rescue (Up)
The Little Cars: Big Adventures
The Frog Prince (La principessa e il ranocchio)
Tangled Up (Rapunzel - L'intreccio della torre)
The Adventures of Petey and Friends (Planes)
The Adventures of Petey and Friends 2: Firefighting Aircrafts (Planes 2 - Missione antincendio)

Collegamenti esterni